Het ATP-toernooi van Estoril 1997 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 7 tot en met 13 april 1997. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
1997